Lill-Kvarntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Kvarntjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Lill-Kvarntjärnen (Mörsils socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Lill-Kvarntjärnen (Bjurholms socken, Västerbotten), sjö i Bjurholms kommun, 
Lill-Kvarntjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (3 ha)
Lill-Kvarntjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 
Lill-Kvarntjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,

Se även
Kvarntjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn